Por Graneros puede entenderse:

 granero, lugar para almacenar granos;
 Graneros, localidad de Chile;
 Graneros, localidad de la Argentina;
 el departamento Graneros, división administrativa de la Provincia de Tucumán, Argentina.